Rhamdia är ett släkte av fiskar. Rhamdia ingår i familjen Heptapteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Rhamdia